Vailly (Aube)
 Vailly (Haute-Savoie)